Questa pagina raccoglie le informazioni riguardanti il Košarkaški klub Partizan nelle competizioni ufficiali della stagione 1963-1964.

Roster

Collegamenti esterni 

1964
Partizan Belgrado